Bereshit – prima parashah del libro di Bereshit
Bereshit – primo libro della Torah